Gambrinus steht für:

 Gambrinus (Person), sagenhafter niederländischer König, dem die Erfindung des Bieres zugeschrieben wird
 Gambrinus (Zug), Name eines Fernschnellzugs der Deutschen Bundesbahn
 Gambrinus (Pilsen), tschechische Biermarke
 Gambrinus (Film), sowjetischer Spielfilm (1990) von Dmitri Dmitrijewitsch Meschkijew
 Gambrinus-Tänze, Walzer (1851) von Johann Strauss Sohn
 Gambrinus-Haus in Sopron, Ungarn
 Waldgaststätte Gambrinus, Halberstadt
 Gambrinus – Brauer- und Hopfen-Zeitung, in Österreich herausgegeben von 1874 bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts